Сезон 1893/94 стал 2-м сезоном в истории «Ньюкасл Юнайтед» и 1-м в Футбольной лиге Англии.

«Ньюкасл Юнайтед» занял четвёртое место во Втором дивизионе и остановился в шаге от позиции, которая, по регламенту, позволяла участвовать в стыковых матчах за право перехода в Первый дивизион. Вторая половина сезона, по ходу которой команда набрала 30 очков из 36 возможных, не смогла нивелировать неудачу на старте. 6 очков, заработанные в дебютных 10 играх, предопределили тот факт, что «Ньюкасл» не смог с первой же попытки пробиться в элиту английского футбола. С другой стороны, на фоне финансовых проблем и трудностей с составом подобный результат не кажется полной неудачей.

Голкипер «сорок» У. (В.) Лоуэри стал третьим в списке тех, кто пропустил наименьшее количество мячей, в то время как нападение — пятым среди наиболее результативных. Джозеф Уоллес с 15-ю голами вошёл в число главных голеадоров первенства.

В первом раунде Кубка Англии «сороки» одержали уверенную победу со счётом 2:0 над «Шеффилд Юнайтед», участником высшего дивизиона, и вышли в 1/8 финала. Там их ожидал ещё один представитель первого эшелона — «Болтон Уондерерс». В присутствии 10 000 джорди «Ньюкасл» проиграл «странникам» 1:2 и вылетел из Кубка.

Второй дивизион

Результаты по турам

Турнирная таблица 

До 1981 года в Англии за победу начисляли не три, а два очка. За ничью, как и сейчас, давали одно очко.

Статистика выступлений в Премьер-лиге 

Источник: Season: 1893/94. League Division 2

Матчи

Кубок Англии

Статистика

Матчи и голы 

 В графе «Голы» после знака - указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Бомбардиры

Общая статистика

Примечания

Ссылки 
 Клубная история на официальный сайте «Ньюкасл Юнайтед». Ранние годы «Ньюкасл Юнайтед»: 1881—1939 
 Сезон 1893/1894 «Ньюкасл Юнайтед» на toon1892 

1893/1894
Ньюкасл Юнайтед